Александровский женский монастырь может означать:

 Александровский женский монастырь в деревне Маклаково Талдомского района Московской области.
 Троицкий Александровский женский монастырь в селе Акатово Клинского района Московской области.
 Успенский Александровский женский монастырь в городе Александрове Владимирской области.

См. также